Олег Зыков:
 Зыков, Олег Алексеевич (род. 1970) — советский и российский футболист.
 Зыков, Олег Владимирович (род. 1955) — член Общественной палаты Российской Федерации.